Dit is een lijst van planetoïden 119001-119100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 119001 - || 2000 YX60 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119002 - || 2000 YW61 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119003 - || 2000 YF69 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119004 - || 2000 YK69 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119005 - || 2000 YP72 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119006 - || 2000 YG75 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119007 - || 2000 YT75 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119008 - || 2000 YH79 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119009 - || 2000 YY79 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119010 - || 2000 YC80 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119011 - || 2000 YN82 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119012 - || 2000 YK105 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119013 - || 2000 YM121 || 22 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119014 - || 2000 YA124 || 28 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 119015 - || 2000 YX136 || 23 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 119016 - || 2001 AD5 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119017 - || 2001 AE27 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119018 - || 2001 AQ27 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119019 - || 2001 AJ35 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119020 - || 2001 AH38 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119021 - || 2001 AL43 || 4 januari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119022 - || 2001 AU46 || 15 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119023 - || 2001 BW2 || 18 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119024 - || 2001 BX18 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119025 - || 2001 BG30 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119026 - || 2001 BC61 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119027 - || 2001 CQ2 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119028 - || 2001 CB33 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119029 - || 2001 CV39 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119030 - || 2001 DO8 || 16 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 119031 - || 2001 DQ24 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119032 - || 2001 DC44 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119033 - || 2001 EU12 || 13 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119034 - || 2001 FR || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119035 - || 2001 FD23 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119036 - || 2001 FQ34 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119037 - || 2001 FH50 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119038 - || 2001 FE87 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119039 - || 2001 FZ91 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119040 - || 2001 FH105 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119041 - || 2001 FP145 || 24 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119042 - || 2001 HS1 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119043 - || 2001 HS4 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119044 - || 2001 HV7 || 18 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119045 - || 2001 HN8 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119046 - || 2001 HL11 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119047 - || 2001 HM12 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119048 - || 2001 HQ29 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119049 - || 2001 HB63 || 26 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119050 - || 2001 HA67 || 27 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119051 - || 2001 JK5 || 14 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119052 - || 2001 KZ || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119053 - || 2001 KR11 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119054 - || 2001 KY11 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119055 - || 2001 KN12 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119056 - || 2001 KL13 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119057 - || 2001 KT19 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119058 - || 2001 KT24 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119059 - || 2001 KP25 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119060 - || 2001 KM42 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119061 - || 2001 KP42 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119062 - || 2001 KC43 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119063 - || 2001 KF49 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119064 - || 2001 KO52 || 18 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119065 - || 2001 KB72 || 24 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119066 - || 2001 KJ76 || 23 mei 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 119067 - || 2001 KP76 || 23 mei 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 119068 - || 2001 KC77 || 23 mei 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 119069 - || 2001 KN77 || 23 mei 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 119070 - || 2001 KP77 || 23 mei 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 119071 - || 2001 LC1 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119072 - || 2001 LF4 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119073 - || 2001 LD9 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119074 - || 2001 LC15 || 11 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119075 - || 2001 LK15 || 11 juni 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119076 - || 2001 LE19 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119077 - || 2001 MQ8 || 16 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119078 - || 2001 MA9 || 19 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119079 - || 2001 MA17 || 27 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119080 - || 2001 MG28 || 24 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119081 - || 2001 NR3 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119082 - || 2001 NR4 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119083 - || 2001 NT9 || 15 juli 2001 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 119084 - || 2001 NH10 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119085 - || 2001 NW15 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119086 - || 2001 NR19 || 12 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119087 - || 2001 NK21 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119088 - || 2001 NP21 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119089 - || 2001 NR21 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119090 - || 2001 OU1 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119091 - || 2001 OG9 || 20 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119092 - || 2001 OU10 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119093 - || 2001 OR18 || 17 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 119094 - || 2001 OO24 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119095 - || 2001 OE25 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119096 - || 2001 OT28 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119097 - || 2001 OX34 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119098 - || 2001 OD35 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119099 - || 2001 OR40 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119100 - || 2001 OZ41 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten